Meizoz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Meizoz (1927–2011), Schweizer Politiker (SP)
 Jérôme Meizoz (* 1967), Schweizer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller